Fasanerieallee steht für:
 Fasanerieallee (Berlin)
 Fasanerieallee (Köthen)